Pujol (Peramea), poble del terme municipal de Baix Pallars, a la comarca del Pallars Sobirà
 Pujol (Torrefeta i Florejacs), masia de les Cases de la Serra, al municipi de Torrefeta i Florejacs (la Segarra)
 Pujol (geologia), tipus de formació muntanyenca
 Biografies:
 Agustí Pujol, escultor català
 Andreu Pujol Mas (Breda, 1986), escriptor, historiador i historiador de l'art català
 Anna Pujol Puigvehí, historiadora, professora i arqueòloga
 Climent Pujol i Villegas, jesuïta català
 David Pujol, diversos personatges
 Emili Pujol i Villarrubí, músic català
 Esteve Pujol i Badà, polític català del PSC
 Francesc Pujol i Pons, compositor català
 Jaume Pujol i Balcells, religiós català, arquebisbe de Tarragona des del 2004
 Jaume Pujol Rosdevall
 Joan Pere Pujol, nacionalista nord-català
 Joan Pujol, poeta mataroní
 Joan Pujol García, espia català
 Jordi Pujol (desambiguació), diversos personatges
 Josep Pujol, diversos personatges
 Joseph Pujol, Le Pétomane, artista marsellès
 Josep Maria Pujol Artigas, empresari català
 Josep Maria Pujol i Sanmartín, lingüista català
 Lluís Pujol, futbolista
 Miquel Pujol i Grau, violoncel·lista i compositor català
 Oriol Pujol i Ferrusola, polític català, fill de Jordi Pujol i Soley
 Valerià Pujol i Bosch, poeta i escriptor català